Това е списъкът с епизодите на сериала Групата на Алекс.

Списък с епизоди 

Групата на Алекс